A 702-es jelzésű helyközi autóbusz Bicske, Tesco és Martonvásár, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. július 1-jén a Velencei-tó környéki autóbuszvonalakon bevezették a háromjegyű vonalszámozást. A 702-es autóbusz Bicske és Martonvásár között közlekedik és érinti Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vál, Kajászó és Baracska településeket.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Bicske, Tescovégállomás||38
|align=left|
|-
|1||Bicske, tűzoltóság||37
|align=left|
|-
|2||Bicske, Kossuth tér||36
|align=left|
|-
|*||Bicske, Kanizsai utcavégállomás||*
|align=left|
|-
|3||Bicske, Műszaki áruházvonalközi végállomás||35
|align=left|
|-
|4||Bicske, vasútállomás bejárati út ||34
|align=left|
|-
|5||Bicske, vasútállomás||33
|align=left|
|-
|6||Bicske, vasútállomás bejárati út ||32
|align=left|
|-
|7||Bicske, Zrínyi Miklós utca||31
|align=left|
|-
|8||Felcsút, bejárati út ||30
|align=left|
|-
|9||Felcsút, terményraktár ||29
|align=left|
|-
|10||Felcsút, iskola ||28
|align=left|
|-
|11||Felcsút, községháza||27
|align=left|
|-
|12|| ||26
|align=left|
|-
|13||Alcsútdoboz, Szabadság utca 6. ||25
|align=left|
|-
|14||Alcsútdoboz, Szabadság utca 31.||24
|align=left|
|-
|15||Alcsútdoboz, községházavonalközi végállomás||23
|align=left|
|-
|16||Alcsútdoboz, Szabadság utca 145.||22
|align=left|
|-
|17||Alcsútdoboz, Szabadság utca 193.||21
|align=left|
|-
|18||Tabajd, Kossuth utca 100. ||20
|align=left|
|-
|19||Tabajd, postavonalközi végállomás||19
|align=left|
|-
|20||Tabajd, iskola ||18
|align=left|
|-
|21||Tabajd, Petőfi utca 51. ||17
|align=left|
|-
|22||Tabajd, Petőfi utca 90.vonalközi végállomás||16
|align=left|
|-
|23||Vál, Damjanich utca 103. ||15
|align=left|
|-
|24||Vál, Petőfi utca||14
|align=left|
|-
|25||Vál, Kisközvonalközi végállomás||13
|align=left|
|-
|26||Vál, postavonalközi végállomás||12
|align=left|
|-
|27||Vál, Rákóczi utca 8.||11
|align=left|
|-
|28||Vál, Rákóczi utca 74. ||10
|align=left|
|-
|29||Vál, Aligvári dűlő||9
|align=left|
|-
|30||Kajászó, Kossuth utca||8
|align=left|
|-
|31||Kajászó, Budai utca||7
|align=left|
|-
|32||Kajászó, Rákóczi utca 137. ||6
|align=left|
|-
|33||Kajászó, szőlőhegy||5
|align=left|
|-
|34||Baracska, vasúti megállóhelyvonalközi végállomás||4
|align=left|
|-
|35||Baracska, alcsútdobozi útelágazás||3
|align=left|
|-
|36||Martonvásár, Fehérvári utca||2
|align=left|
|-
|37||Martonvásár, posta||1
|align=left|
|-
|38||Martonvásár, vasútállomásvonalközi végállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Bicske autóbuszvonalai
Martonvásár autóbuszvonalai